Plusieurs régiments français ont reçu la dénomination « régiment de Condé » :
 Infanterie
 Le régiment de Condé, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment de Condé cavalerie (1665-1776)

 Le régiment de Condé dragons, renommé le  « 2e régiment de dragons » 
 Le régiment de Condé dragons (1724-1740),
 Le régiment des dragons de Condé (1814-1815)

 Le régiment de cuirassiers de Condé (1815-1830)

Homonymie d'unités militaires